Henri Joly (1839-1925), philosophe et sociologue français, connu principalement en son temps pour ses ouvrages sur la criminologie ;
 Henri Joly (1866-1945), inventeur et pionnier du cinéma français;
 Henri Joly (1927-1988), philosophe français, spécialiste de Platon.

Paronyme 
 Henry Joly (1892-1970), bibliothécaire de la ville de Lyon.